Nederland
 Apollo Theater (Amsterdam)

Verenigd koninkrijk
 Apollo Theatre (Londen)
 Apollo Victoria Theatre, Londen

Verenigde Staten
 Apollo Theater (Manhattan)